Пазини () — итальянская фамилия. 

Известные носители:

 Пазини, Ренато (род. 1977) — итальянский лыжник.
 Пазини, Роберто (род. 1958) — итальянский писатель, искусствовед, арт-критик.
 Пазини, Фабио (род. 1980) — итальянский лыжник.